E-Card oder eCard steht für:
 E-Card (Grußkarte), eine Webanwendung
 e-card (Chipkarte), die österreichische Krankenversicherungskarte

Abkürzung